Ґустав Моріц Армфельт (1757—1814) — шведський державний діяч, придворний і дипломат епохи Просвітництва.
 Армфельт Олександр Густавович (1794—1875) — член Державної Ради, міністр, дійсний таємний радник.
 Армфельт Олександра Володимирівна (1866—1933) — російська композиторка.